RLK steht für:
 Bayannur Tianjitai Airport (IATA-Code), Flughafen von Bayan Nur, Innere Mongolei, Volksrepublik China
 Air Nelson (ICAO-Code), neuseeländische Fluggesellschaft
 Reichs-Limeskommission (1890–1937), deutsche archäologische Institution
 Ruhr-Lippe-Kleinbahnen, Vorläuferin der AG Ruhr-Lippe-Eisenbahnen

RLK